John Cygan – attore statunitense
Olga Cygan – schermitrice polacca
Pascal Cygan – calciatore francese